Zweig signifie « branche » en allemand et est un patronyme.

Personnes 

 Ann Strickler Zweig , scientifique américaine ;
 Arnold Zweig (1887-1968), écrivain allemand ;
 George Zweig (né en 1937), neurobiologiste américain ;
 Max Zweig (1892-1992), écrivain et dramaturge tchécoslovaque et autrichien, cousin de Stefan Zweig ; 
 Stefan Zweig (1881-1942), écrivain autrichien ;
 Stefanie Zweig (1932-2014), romancière allemande ;
 Friderike Maria Zweig (1882-1971), écrivaine autrichienne, première épouse de Stefan Zweig.

Patronyme germanique
Patronyme allemand